Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1961 bestod av 12 lag, och IFK Helsingfors vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1961 i Finland
Fotbollssäsongen 1961
1961